RUF, sigle composé des trois lettres R, U et F, peut faire référence à :
 Revolutionary United Front, un mouvement armé de la Sierra Leone,
 Ruf Automobile, un constructeur automobile allemand construisant à partir de châssis de Porsche non marqués.

Patronyme 

 Éric Ruf est un comédien français, sociétaire de la Comédie-Française.
 Joannès Ruf est un homme politique français, ancien député de l'Isère (1956-1958).
 Rudolf Ruf est un acteur suisse (1916-2008).